Onderdistrict in Indonesië
 Banyuanyar (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Banyuanyar (Ampel), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Banyuanyar (Banjarsari), een plaats in het regentschap Surakarta in de provincie Midden-Java
 Banyuanyar (Gurah), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Banyuanyar (Kalibaru), een plaats in het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java